Radovna (rivier), een rivier in de Julische Alpen in de Sloveense regio Gorenjska
Radovna (Gorje), een plaats in de Sloveense gemeente Gorje